Stephanie ist:
 ein Vor- und Familienname, siehe Stefanie
 Stephanie – Das Böse in ihr (Stephanie), US-amerikanischer Spielfilm von Akiva Goldsman (2017)
 Stephanie (Rebsorte), Rebsorte aus Deutschland

Siehe auch:
 Stefani
 Stephaniebraten
 Stephaniebrücke
 Stephanienbad
 Stephanienufer
 Stephaniewarte